Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Björn Phau che ha battuto in finale Andy Ram 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Nicolas Thomann (secondo turno)
 Dmitrij Tursunov (quarti di finale)
 Yong-Il Yoon (secondo turno)
 Jean-François Bachelot (secondo turno)

 Robert Kendrick (secondo turno)
 Sébastien de Chaunac (secondo turno)
 Björn Phau (Campione)
 Artem Derepasko (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2001